Гуилд — фамилия:

 Гуилд, Найджел (род. 1949) — британский контр-адмирал, командующий флотом.
 Гуилд, Николас (род. 1944) — американский писатель.

Двойная фамилия
 Кадваладер-Гуилд, Эмма (1843—1911) — американская скульптор.

См. также 
 Гулд
 Гулдинг